Stony Creek ist der Name folgender geographischer Objekte:

Orte:
 Stony Creek (Connecticut), Vereinigte Staaten
 Stony Creek (Kalifornien), Vereinigte Staaten
 Stony Creek (Maryland), Vereinigte Staaten
 Stony Creek (New York), Vereinigte Staaten
 Stony Creek (Pennsylvania), Vereinigte Staaten
 Stony Creek (Virginia), Vereinigte Staaten

Gewässer in Australien:
 Stony Creek (Dundas River), zum Dundas River (Glenelg River) in Victoria.
 Stony Creek (Fitzroy River, Westaustralien), zum Fitzroy River (King Sound) in Westaustralien.
 Stony Creek (Fitzroy River, Queensland), zum Fitzroy River (Korallenmeer) in Queensland.
 Stony Creek (Kalgan River), zum Kalgan River in Westaustralien
 Stony Creek (Little River), zum Little Rivers in Queensland.
 Stony Creek (Nullagine River), zum Nullagine River in Westaustralien
 Stony Creek (Victoria River, 1), zum Victoria River im Northern Territory
 Stony Creek (Victoria River, 2), zum Victoria River im Northern Territory
 Stony Creek (Melbourne), zum Yarra River
 Stony Creek (Victoria), zum Yarra River

Gewässer in Nordamerika:

 Stony Creek (Ahoskie Creek), Bach in North Carolina 
 Stony Creek (Beaver Creek), Bach in Kentucky 
 Stony Creek (Big Bear Creek), Bach in Iowa 
 Stony Creek (Big Otter River), Bach in Virginia 
 Stony Creek (Big Rib River), Bach in Wisconsin 
 Stony Creek (Black Creek), Bach in Pennsylvania 
 Stony Creek (Black Fork), Bach in Oklahoma 
 Stony Creek (Black Lake), Bach in Michigan 
 Stony Creek (Black River), Bach in New York 
 Stony Creek (Boulder Creek), Bach in Idaho 
 Stony Creek (Breakfast Creek), Bach in Idaho 
 Stony Creek (Brier Creek), Bach in South Carolina 
 Stony Creek (Bruce Creek), Bach in Montana 
 Stony Creek (Brushy Creek), Bach in Illinois 
 Stony Creek (Butternut Creek), Bach in New York 
 Stony Creek (Cacapon River), Bach in West Virginia 
 Stony Creek (Clearwater Fork), Bach in Alaska 
 Stony Creek (Clinch River), Bach in Virginia 
 Stony Creek (Clinton River), Bach in Michigan 
 Stony Creek (Coeur d’Alene River), Bach in Idaho 
 Stony Creek (Coon Creek), Bach in Colorado 
 Stony Creek (Copper Creek), Bach in New York 
 Stony Creek (Cottonwood Creek), Bach in Kalifornien 
 Stony Creek (Darby Creek), Bach in Pennsylvania 
 Stony Creek (Deep Creek), Bach in Kalifornien 
 Stony Creek (Dempsey Creek), Bach in Washington 
 Stony Creek (Dillingham Creek), Bach in North Carolina 
 Stony Creek (Dutch Creek), Bach in Alaska 
 Stony Creek (East Branch Ontonagon River), Bach in Michigan 
 Stony Creek (Eel River), Bach in Indiana 
 Stony Creek (Elkhart River), Bach in Indiana 
 Stony Creek (Elton Creek), Bach in New York 
 Stony Creek (Elwah River), Bach in Washington 
 Stony Creek (Eno River), Bach in North Carolina 
 Stony Creek (Eriesee), Bach in Michigan 
 Stony Creek (Esopus Creek), Bach in New York 
 Stony Creek (Fifth Lake), Bach in Michigan 
 Stony Creek (First Lake), Bach in Michigan 
 Stony Creek (Great Miami River), Bach in Ohio 
 Stony Creek (Greenbrier River, Pocahontas County), Bach in West Virginia 
 Stony Creek (Greenbrier River, Summers County), Bach in West Virginia 
 Stony Creek (Haw River), Bach in North Carolina 
 Stony Creek (Hickory Creek), Bach in Arkansas 
 Stony Creek (Hills Creek Lake), Bach in Oregon 
 Stony Creek (Huasna River), Bach in Kalifornien 
 Stony Creek (Hudson River, Dutchess County), Bach in New York 
 Stony Creek (Hudson River, Warren County), Bach in New York 
 Stony Creek (Jim Moore Creek), Bach in Wisconsin 
 Stony Creek (Kentucky River), Bach in Kentucky 
 Stony Creek (Lake Catherine), Bach in Arkansas 
 Stony Creek (Lake of the Woods), Bach in Manitoba, Kanada und Minnesota, Vereinigte Staaten 
 Stony Creek (Leesville Lake), Bach in Virginia 
 Stony Creek (Lehigh River), Bach in Pennsylvania 
 Stony Creek (Lick Creek, Kentucky), Bach in Kentucky 
 Stony Creek (Lick Creek, North Carolina), Bach in North Carolina 
 Stony Creek (Lick Creek, Tennessee), Bach in Tennessee 
 Stony Creek (Licking River), Bach in Kentucky 
 Stony Creek (Line Creek), Bach in New York 
 Stony Creek (Little Brokenstraw Creek), Bach in Pennsylvania 
 Stony Creek (Little North Santiam River), Bach in Oregon 
 Stony Creek (Little Willow Creek), Bach in Wisconsin 
 Stony Creek (Mad River), Bach in Ohio 
 Stony Creek (Mallard Creek), Bach in North Carolina 
 Stony Creek (Maple River), Bach in Michigan 
 Stony Creek (May River), Bach in South Carolina 
 Stony Creek (Meherrin River), Bach in Virginia 
 Stony Creek (Michigansee, Michigan), Bach in Michigan 
 Stony Creek (Michigansee, Wisconsin), Bach in Wisconsin 
 Stony Creek (Miles Creek), Bach in Michigan 
 Stony Creek (Milligan Creek), Bach in Michigan 
 Stony Creek (Mississippi River), Bach in Minnesota 
 Stony Creek (Missouri River), Bach in North Dakota 
 Stony Creek (Mohawk River), Bach in New York 
 Stony Creek (Mud Run), Bach in Pennsylvania 
 Stony Creek (Muddy Fork), Bach in Arkansas 
 Stony Creek (Nacimiento River), Bach in Kalifornien 
 Stony Creek (New River), Bach in Virginia 
 Stony Creek (Ninemile Creek), Bach in Montana 
 Stony Creek (North Branch Mill Creek), Bach in Michigan 
 Stony Creek (North Branch Milwaukee River), Bach in Wisconsin 
 Stony Creek (North Fork Feather River), Bach in Kalifornien 
 Stony Creek (North Fork John Day River), Bach in Oregon 
 Stony Creek (North Fork Kaweah River), Bach in Kalifornien 
 Stony Creek (North Fork Shenandoah River), Bach in Virginia 
 Stony Creek (North Fork Smith River), Bach in Kalifornien 
 Stony Creek (North Mill Creek), Bach in West Virginia 
 Stony Creek (Nottoway River), Bach in Virginia 
 Stony Creek (Nowhere Branch), Bach in Tennessee 
 Stony Creek (Oatka Creek), Bach in New York 
 Stony Creek (Ocheyedan River), Bach in Iowa 
 Stony Creek (Olive Green Creek), Bach in Ohio 
 Stony Creek (Ontariosee), Bach in New York 
 Stony Creek (Otter Creek), Bach in Illinois 
 Stony Creek (Pine Mountain Lake), Bach in Minnesota 
 Stony Creek (Prairie Creek), Bach in Michigan 
 Stony Creek (Raquette River), Bach in New York 
 Stony Creek (Robinson Creek), Bach in Wisconsin 
 Stony Creek (Rock Creek, Montana), Bach in Montana 
 Stony Creek (Rock Creek, Oregon), Bach in Oregon 
 Stony Creek (Rubicon River), Bach in Kalifornien 
 Stony Creek (Sacramento River), kleiner Fluss in Kalifornien 
 Stony Creek (Salt Fork), Bach in Illinois 
 Stony Creek (Sauk River), Bach in Minnesota 
 Stony Creek (Schoharie Creek), Bach in New York 
 Stony Creek (Schuylkill River, Norristown), Bach in Pennsylvania 
 Stony Creek (Schuylkill River, South Manheim), Bach in Pennsylvania 
 Stony Creek (Scioto River), Bach in Ohio 
 Stony Creek (Shaw Creek), Bach in South Dakota 
 Stony Creek (Skunk Creek), Bach in Minnesota 
 Stony Creek (Smith Mountain Lake), Bach in Virginia 
 Stony Creek (South Branch Buffalo River), Bach in Minnesota 
 Stony Creek (South Branch Cass River), Bach in Michigan 
 Stony Creek (South Branch River Raisin), Bach in Michigan 
 Stony Creek (South Fork Main Creek), Bach in Wisconsin 
 Stony Creek (South Fork Rockfish River), Bach in Virginia 
 Stony Creek (Spring Creek), Bach in Wisconsin 
 Stony Creek (St. Louis River), Bach in Minnesota 
 Stony Creek (Stewarts Creek), Bach in North Carolina und Virginia 
 Stony Creek (Sullivan Creek), Bach in Washington 
 Stony Creek (Susquehanna River), Bach in Pennsylvania 
 Stony Creek (Sutter Creek), Bach in Kalifornien 
 Stony Creek (Sutton Lake), Bach in West Virginia 
 Stony Creek (Tar River), Bach in North Carolina 
 Stony Creek (Tongue River), Bach in Montana 
 Stony Creek (Trempealeau River), Bach in Wisconsin 
 Stony Creek (Trout Creek), Bach in Oregon 
 Stony Creek (Turner Creek), Bach in Alaska 
 Stony Creek (Upper Des Lacs Lake), Bach in North Dakota 
 Simison Creek, zum Wabash, Ohio
 Stony Creek (Watauga River), Bach in Tennessee 
 Stony Creek (West Canada Creek), Bach in New York 
 Stony Creek (Wheeler Creek), Bach in New York 
 Stony Creek (White Breast Creek), Bach in Iowa 
 Stony Creek (White River), Bach in Indiana 
 Stony Creek (Williamson Creek), Bach in Washington 
 Stony Creek (Wood Creek), Bach in New York, kreuzt den Eriekanal 
 Stony Creek (Yaquina River), Bach in Oregon 

Siehe auch:
 Stoney Creek, Stony Run Creek 
 Stony Creek Township, Stonycreek Township